El término páramo puede referirse a:

 Páramo, en geomorfología y geografía física, designa a tierras poco altas y llanas como las que originalmente recibieron este nombre en el noroeste de la península ibérica.
 Páramo o Páramo andino, en biogeografía, designa internacionalmente a los ecosistemas abiertos, de pastizal y matorral, que se desarrollan en las tierras muy altas de las regiones lluviosas tropicales, especialmente las andinas, por encima del límite altitudinal de los bosques.

 el nombre de varios lugares geográficos:
 En Chile:
 El Páramo, localidad.
 En Colombia:
 Páramo, municipio de Santander.
 Páramo de Sumapaz, ecosistema de páramo en el departamento de Cundinamarca.
 En España:
 Páramo Leonés, comarca de la provincia de León.
 Páramos, comarca de la provincia de Burgos.
 Páramo de Masa, comarca natural de la provincia de Burgos.
 Páramo del Sil, municipio de la provincia de León.
 Páramo, municipio de la provincia de Lugo.
 Páramo de Boedo, municipio de la provincia de Palencia.
 Páramo del Arroyo, localidad del municipio de Alfoz de Quintanadueñas, provincia de Burgos.
 Páramo, parroquia del concejo asturiano de Teverga.
 Páramo, río del concejo asturiano de Teverga, también conocido como río Valdesampedro.
 Páramo de la Alcarria, páramo calizo en la comarca de la Alcarria.
 El Páramo, parque eólico en la provincia de Burgos;
Como nombre propio tiene, entre otros, los siguientes usos:
 el género Paramo, de mariposas sudamericanas de la subfamilia Satyrinae;
 Pedro Páramo (1955), primera novela de Juan Rulfo;
 El páramo (2011), película colombiana dirigida por Jaime Osorio Márquez;
 El páramo (2021), película española dirigida por David Casademunt;
 El Páramo, en la ficticia Tierra Media, creada por J.R.R. Tolkien, una zona del reino de Rohan;
 o también el apellido Páramo, con el que es posible referirse a varias personas:
 Luis de Páramo (s. XVI), clérigo español;
 Jorge Páramo Pomareda (1928-2001), helenista, filólogo, lingüista y traductor colombiano; o
 David Páramo (n. 1966), periodista mexicano.